Goodridge peut désigner :

Prénom

Toponyme 

 Goodridge, une ville américaine située dans l’État du Minnesota.

Patronyme 

 Gary Goodridge (1966-), kick-boxeur canadien ;
 Gregory Goodridge (1971-), footballeur barbadien ;
 Laila Goodridge, femme politique canadienne ;
 Sarah Goodridge (1788-1853), artiste peintre américaine.

Patronyme anglais